Wiszące Ogrody – osiedle mieszkaniowe w Gdańsku
 Wiszące ogrody Semiramidy – w Babilonie zaliczane do siedmiu cudów świata
 Wiszące ogrody (hiszp. Jardines colgantes) – film produkcji hiszpańskiej z 1993 roku